Tessenowweg steht für:
 Tessenowweg (Berlin), Straße in Berlin-Reinickendorf und Berlin-Wittenau
 Tessenowweg (Magdeburg), Straße in Magdeburg-Herrenkrug

Siehe auch:
 Tessenowweg